Юпитер и Ио — распространённый в живописи сюжет.

 Юпитер и Ио (картина Корреджо) — картина Антонио да Корреджо из собрания Музея истории искусств в Вене.
 Юпитер и Ио (картина Сустриса) — картина Ламберта Сустриса из собрания Государственного Эрмитажа.
 Юпитер и Ио (картина Хопнера) — картина Джона Хопнера из собрания Денверского художественного музея.
 Юпитер и Ио (картина Бордоне) — картина Париса Бордоне из собрания Гётеборгского художественного музея.